Острогрудки () — род песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Oxybelini). Более 260 видов.

Распространение 
Повсеместно, кроме Австралии. В Европе около 25 видов. Для СССР указывалось около 40 видов.
В Палеарктике 86 видов, в России 16 видов.

Описание 
Мелкие коренастые осы (4-11 мм). Тело чёрное с выраженным светлым рисунком. Гнездятся в земле, ловят мух. Жертву переносят в полёте, у части видов нанизав её на жало.

Систематика 
Более 260 видов (триба Oxybelini).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Маршаков В. Г. 1976. Обзор родов трибы Crabronini (Hymenoptera, Sphecidae) фауны СССР. 3. Род Entomognathus Dahlbom // Зоол. журнал. 1976. Т. 55, вып. 4. С. 614—618.
 Bohart, R. M. & Menke, A. S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. Berkeley : Univ. California Press ix 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых